Diocesi di Hamilton in Canada
 Diocesi di Hamilton a Bermuda
 Diocesi di Hamilton in Nuova Zelanda